Иван Рамбург:
 Рамбург, Иван Степанович (1701—1789) — русский кораблестроитель петровского времени, генерал-лейтенант.
 Рамбург, Иван Александрович (1793 г.р.) — колонновожатый свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.